К-15 — частный северомакедонский телеканал, вещавший с 2008 по 2012 год. Канал вещал круглые сутки, демонстрируя комедийные телесериалы и развлекательные шоу. На канале демонстрировалось одноимённое скетч-шоу К-15 с участием комиков Васко Тодорова, Люпчо Карова и Бранко Огняновского. Трансляция телеканала велась при помощи спутников UBI WORLD TV, Telstar 10 и Optus B3.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20140819084714/http://kajgana.com/biznis/tv-pink-ja-kupi-k-15%7B%7Bref-mk%7D%7D
 https://web.archive.org/web/20141015082310/http://emagazin.mk/%D0%BA-15-%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B2-%D1%88%D0%BE%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC/%7B%7Bref-mk%7D%7D
 https://web.archive.org/web/20140819082352/http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E6620059102B374EB606E2A794E0D535%7B%7Bref-mk%7D%7D

Телеканалы Северной Македонии
Телеканалы на македонском языке
Телеканалы, прекратившие вещание в 2012 году
Спутниковые телеканалы